Patrick J. Kelly, dit Pat Kelly, (né le  à Sioux Lookout, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur qui est devenu entraîneur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Joueur 

| 1954-1955 || Teepees de Saint Catharines || OHA || 49 || 5 || 17 || 22 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1955-1956 || Teepees de Saint Catharines || OHA || 48 || 9 || 30 || 39 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1956-1957 || Bulldogs de Windsor || OHA Sr || 52 || 3 || 12 || 15 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1957-1958 || Lions de Trois-Rivières || LHQ || 50 || 5 || 8 || 13 || 87 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1958-1959 || Lions de Trois-Rivières || LHQ || 5 || 0 || 0 || 0 || 12 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1958-1959 || Bruins de Troy || LIH || 54 || 9 || 37 || 46 || 106 || 5 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
| 1959-1960 || Generals de Greensboro || EHL || 66 || 10 || 34 || 44 || 128 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 1960-1961 || Generals de Greensboro || EHL || 64 || 6 || 48 || 54 || 129 || 9 || 0 || 5 || 5 || 28
|-
| 1961-1962 || Generals de Greensboro || EHL || 68 || 4 || 65 || 69 || 93 || 11 || 1 || 6 || 7 || 12
|-
| 1962-1963 || Generals de Greensboro || EHL || 68 || 9 || 64 || 73 || 52 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1962-1963 || Zephyrs de Muskegon || LIH || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1963-1964 || Generals de Greensboro || EHL || 71 || 10 || 52 || 62 || 110 || 12 || 2 || 11 || 13 || 26
|-
| 1964-1965 || Devils de Jersey || EHL || 72 || 9 || 49 || 58 || 109 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1965-1966 || Comets de Clinton || EHL || 72 || 5 || 53 || 58 || 70 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1966-1967 || Comets de Clinton || EHL || 51 || 3 || 45 || 48 || 88 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1967-1968 || Comets de Clinton || EHL || 72 || 6 || 62 || 68 || 67 || 14 || 2 || 4 || 6 || 53
|-
| 1968-1969 || Comets de Clinton || EHL || 65 || 6 || 30 || 36 || 85 || 17 || 1 || 16 || 17 || 9
|-
| 1969-1970 || Comets de Clinton || EHL || 72 || 6 || 60 || 66 || 97 || 17 || 1 || 5 || 6 || 16
|-
| 1970-1971 || Comets de Clinton || EHL || 16 || 1 || 12 || 13 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || Comets de Clinton || EHL || 73 || 4 || 45 || 49 || 101 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1972-1973 || Comets de Clinton || EHL || 4 || 0 || 0 || 0 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Checkers de Charlotte || SHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Raiders de Salem || ACHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Entraîneur 

| 1964-1965 || Devils de Jersey || EHL || 72 || 34 || 34 || 4 || 0 || Éliminés au  tour
|-
| 1965-1966 || Comets de Clinton || EHL || 72 || 41 || 28 || 3 || 0 || Éliminés au  tour
|-
| 1966-1967 || Comets de Clinton || EHL || 72 || 44 || 26 || 2 || 0 || Éliminés au  tour
|-
| 1967-1968 || Comets de Clinton || EHL || 72 || 57 || 5 || 10 || 0 || Vainqueurs
|-
| 1968-1969 || Comets de Clinton || EHL || 72 || 44 || 18 || 10 || 0 || Vainqueurs
|-
| 1969-1970 || Comets de Clinton || EHL || 74 || 50 || 16 || 8 || 0 || Vainqueurs
|-
| 1970-1971 || Comets de Clinton || EHL || 74 || 31 || 32 || 11 || 0 || Éliminés au  tour
|-
| 1971-1972 || Comets de Clinton || EHL || 75 || 30 || 32 || 13 || 0 || Éliminés au  tour
|-
| 1972-1973 || Comets de Clinton || EHL || 76 || 18 || 51 || 7 || 0 || Non qualifiés
|-
| 1973-1974 || Checkers de Charlotte || SHL || 72 || 44 || 27 || 1 || 0 || 
|-
| 1974-1975 || Checkers de Charlotte || SHL || 72 || 50 || 21 || 1 || 0 || 
|-
| 1975-1976 || Checkers de Charlotte || SHL || 72 || 42 || 20 || 10 || 0 || Vainqueurs
|-
| 1976-1977 || Checkers de Charlotte || SHL || 17 || 10 || 7 || 0 || 0 || 
|-
| 1976-1977 || Bulls de Birmingham || AMH || 57 || 24 || 30 || 3 || 0 || Non qualifiés
|-
| 1977-1978 || Rockies du Colorado || LNH || 80 || 19 || 40 || 21 || 0 || Éliminés au  tour
|-
| 1978-1979 || Rockies du Colorado || LNH || 21 || 3 || 14 || 4 || 0 || 
|-
| 1978-1979 || Americans de Rochester || LAH || 52 || 16 || 27 || 9 || 0 || Non qualifiés
|-
| 1979-1980 || Dusters de Broome || LAH || 30 || 8 || 19 || 3 || 0 || 
|-
| 1980-1981 || Raiders de Salem || EHL || 72 || 32 || 31 || 9 || 0 || 
|-
| 1981-1982 || Raiders de Salem || ACHL || 47 || 32 || 15 || 0 || 0 || Finalistes
|-
| 1982-1983 || Raiders de Virginia || ACHL || 65 || 20 || 36 || 9 || 0 || Éliminés au  tour
|-
| 1983-1984 || Prancers de Peoria || LIH || 82 || 29 || 45 || 5 || 3 || Non qualifiés
|-
| 1984-1985 || Rivermen de Peoria || LIH || 82 || 48 || 25 || 9 || 0 || Vainqueurs
|-
| 1985-1986 || Rivermen de Peoria || LIH || 82 || 46 || 31 || 0 || 5 || Éliminés au  tour
|-
| 1986-1987 || Rivermen de Peoria || LIH || 82 || 32 || 42 || 0 || 8 || Non qualifiés
|-
| 1987-1988 || Rivermen de Peoria || LIH || 82 || 34 || 41 || 0 || 7 || Éliminés au  tour

Palmarès et distinctions

Titres

Récompenses

Références 

Naissance en septembre 1935
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Checkers de Charlotte (EHL)
Joueur des Bruins de Troy
Joueur des Zephyrs de Muskegon
Gagnant du trophée du commissaire (LIH)
Gagnant du trophée Lester-Patrick